Ezme literalment significa "aixafat" en turc i s'utilitza per a anomenar certs menjars (també dolços) de tipus paté. Plats amb el nom Ezme inclouen:

 Acılı ezme - salsa o meze picant
 Badem ezmesi - pasta d'ametlla
 Balık ezmesi - paté de peix
 Zeytin ezmesi - paté de olives